Эбенки — река в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края России. Приток Хеты. Длина реки — 27 км.

Берёт начало при слиянии ручьёв из безымянных озёр севернее реки Хета, в самых истоках расположено озеро Тылан, ручей из которого, проходя через малое озеро образует Эбенки. Впадает река в Хету, являясь её левым притоком. Та в свою очередь впадает в Хатангу.

В низовьях в Эбенки справа впадает приток Холомолох.

На всём протяжении берега реки покрывает хвойный лес. Берега заболочены.

Примечания

Топографические карты 
 

Притоки Хеты
Реки Таймырского Долгано-Ненецкого района